Araguaney peut désigner :

Botanique 
 Araguaney : le nom vernaculaire local de l'espère d'arbres Handroanthus chrysanthus, arbre national du Venezuela ;

Toponymes

Araguaney : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Andrés Bello dans l'État de Trujillo ;
 Araguaney : capitale de la paroisse civile d'Araguaney de la municipalité d'Andrés Bello dans l'État de Trujillo.